«Вино из одуванчиков»:

 Вино из одуванчиков — алкогольный напиток.
 «Вино из одуванчиков» — повесть  Рэя Брэдбери.
 «Вино из одуванчиков» — короткометражная советская экранизация 1972 года одноимённой повести режиссёром Родионом Нахапетовым.
 «Вино из одуванчиков» — российский фильм 1997 года по одноимённой повести Рэя Брэдбери.

См. также 
 Одуванчик (значения)